The Secret (film), een film en documentaire uit 2006
The Secret (miniserie), een Britse miniserie uit 2000 
The Secret (2016), een Britse miniserie uit 2016 
The Secret (Patrick Jumpen), de tweede single van Patrick Jumpen
The Secret (Austin Mahone), een studioalbum van Austin Mahone